"Sangre azul" es el segundo LP de Mitsuruggy, lanzado en 2005.

El contexto histórico del álbum es el de la burbuja inmobiliaria en España, lo que produjo una llegada de inmigración, especialmente en Madrid. Esto se vio acompañado de la llegada de una gastronomía extranjera en productos como el chili, el arroz basmati, enchilada, chop suey o falafel mencionadas en el disco. También aparecen referencias a lugares de la capital como la M-30, el Parque del Retiro, las torres Kio, las discotecas de AZCA, la plaza Dalí, la Estación de Atocha (se menciona a las velas puestas tras el atentado del 11-M ocurrido un año antes de la publicación del disco), el Templo de Debod, los barrios Fuente del Berro, Malasaña, la Torre Windsor (se menciona su incendio), el río Manzanares, la calle Arturo Soria y la prisión de Alcalá Meco. 

En éste LP, Mitsuruggy narra historias cotidianas y costumbristas de la vida de un veinteañero de barrio en la calle en general con referencias a las drogas y la prostitución. A pesar de ello, su tono es en general optimista. Encontramos también numerosas referencias literarias, cinematográficas, mitológicas o bíblicas. El disco está producido enteramente por Sholo Truth y Mad Mellow. En cuanto a las instrumentales, éstas resultaron ser novedosas y originales para la época, con claras influencias y samplers de soul y de raperos como Ghostface Killah, Masta Ace, Cormega, Nas o Kanye West.

En este álbum encontramos menciones al cine de ciencia ficción como "Desafío total", "Tron", "Tetsuo: The Iron Man", "Robocop", "Alien", "Matrix", "K-Pax", el personaje de Jennifer López en "La Celda", el personaje Yoda "Star Wars", o "La naranja mecánica". También a películas como "Salvad al soldado Ryan",  "La última ola", "Bully", "The Warriors",  "8 Millas", "Billy Elliot", el personaje Axel Foley de "Beverly Hills Cop", la película brasileña "Carandiru" y a la literatura como el personaje de la novela de ciencia ficción barón Harkonnen de "Dune" de Frank Herbert, "El señor de los anillos" (el personaje Samsagaz Gamyi o las minas de Moria y los mumakil) y "El hobbit" de Tolkien, "La metamorfosis" de Kafka, "Cthulhu" de Lovecraft, "1984" de George Orwell, "Robinson Crusoe" de Daniel Defoe, "Tom Sawyer" de Mark Twain, "La sonrisa etrusca" de José Luis Sampedro, el personaje Patrick Bateman de la novela "American Psycho" de Bret Easton Ellis, el personaje Bagheera del "El libro de la selva" de Kipling, el personaje Steve Urkel de la serie "Cosas de casa", a escritores como García Lorca o Dario Fo, Alí Babá (personaje de "Las mil y una noches"), Sebulba de "Star Wars", el cuento "Hansel y Gretel", el cuadro "Guernica" de Picasso, las series de animación "Gargoyles, héroes mitológicos", "Oliver y Benji" y "Dragon Ball", "La Tropa Goofy", las series "El príncipe de Bel-Air" y "Bonanza", el cómic de ciencia ficción y erotismo "Lorna" de Azpiri, "Superman" de Roger Stern, la canción God Save the Queen de Sid Vicious, al súper héroe Iron Man, al juego de rol Hero Quest, los videojuegos "Duke Nukem" y ToeJam & Earl, las criaturas mitológicas ghoul, hovercraft, Sísifo, el dios Shiva o al ave fénix, las figuras religiosas Judas Iscariote, Judas Tadeo, los Reyes Magos y la Virgen María.

También se menciona a raperos como Chuck D, Spice 1, Eazy-E, Too $hort, Talib Kweli, Big Pookey, Pastoy Troy, Jayo Felony, Ill Bill, "Prodigy", Eminem, Trad Montana, Látex Diamond, Lady Yaco, Nas, grupos como The Luniz; a músicos como Roger Troutman & Zapp, Marvin Gaye, Bootsy Collins y Don Omar. También a Nietzsche, Two Yupa, Larry Flynt, Uri Geller, Antoni Daimiel, Chad Muska, Puskas, Dalai Lama, Groucho Marx, Yuri Gararin, Ivonne Reyes, Verónica Forqué, Natalia Verbeke, Kimi Räikkönen, Che Guevara, Matt Groening, Cantinflas, Adolf Hitler, Gaudí, Gandhi, el kaiser Guillermo II de Alemania, Larry Clark, Mike Tyson, Maradona, Teresa de Calcuta, Cyndi Lauper, Abderramán, Cindy Crawford y el rey Midas. Otras referencias son el bólido de Tunguska, el asesinato de John F. Kennedy, la carrera 24 Horas de Le Mans o los reinos de taifas.
 
Aparecen referencias a lugares como Londres, Paris, Perú, Tokio, Tarifa, Sevilla, Barcelona, Manresa, Zaragoza, Le Mans, Tebas, el Caribe, Albuquerque, Cancún, Sri Lanka, Nazaret, Waikiki el río Volga, Tahití, Los Ángeles, Nueva York, Detroit, el cabo de Gata, el monte Fuji o el cinturón de Orión.

En este álbum Mitsuruggy llama "La reina" a Madrid y usa los alias de Thug Ronin,  Lil Jeckyl, Faraón de Debod y White Bossalini.

La canción "No nos conoces" contiene un sampler de la canción "Juerga lunar" de Elphomega.

Todas las voces fueron grabadas en estudios La Caja (Móstoles). Los instrumentos fueron grabados y el álbum fue mezclado en Latraga'm Studios por Seh-Mental y Sholo Truth. Fue masterizado en 440 Mastering Estudio (Algete).

Fue presentado por primera vez en grandes festivales españoles de hip hop (Viñarock 2006, Cultura Urbana 2006 y Almarap 2006 entre otros).

El disco es considerado una obra de culto, por lo que Mitsuruggy decidió reeditarlo. En la reedición afirma no tener contacto con varias de las personas que apapecen en el álbum.

Lista de canciones 

Álbumes de Mitsuruggy
Álbumes de 2005